Ненадович () — сербская фамилия, произошедшая от мужского имени Ненад. Известные носители:

 Алекса Ненадович (1749—1804) — сербский князь.
 Персида Ненадович (1813—1873) — княгиня Сербии.
 Ненадович, Матфей (1777—1854) — сербский народный герой.
 Ненадович, Любомир (1826—1895) — сербский писатель, сын Матфея Ненадовича.
 Павел (Ненадович) (1699—1768) — сербский православный епископ, митрополит Горноварловацкий.
 Яков Ненадович (1765—1836) — сербский военно-политический деятель, военачальник (воевода) времён Первого сербского восстания, третий председатель сербского Правительствующего совета в 1810—1811 годах.

Примечания 

en:Nenadović